

Geografia

Almond – città della Contea di Allegany, New York
Almond – città della Contea di Portage, Wisconsin

Persone
Bobby Almond – ex calciatore neozelandese
David Almond – scrittore britannico
Gabriel Almond – politologo statunitense
Giovanni Almond – presbitero e martire cattolico britannico
James Lindsay Almond – politico statunitense
Karen Almond – ex rugbista a 15 inglese
Marc Almond – cantante britannico
Morris Almond – ex cestista statunitense